Оасис има више значења:

 Оасис
 Оасис, Ел Еден (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оасис, Гранха Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Оасис (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Оасис (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оасис (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику